Piñerina Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Erica umbellata; o
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas.